3 miejscowości w Polsce:
 Paprotki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Lubawka
 Paprotki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki
 Paprotki – przysiółek wsi Biadki w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Paprotki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo

Zobacz też:

 Paproć